La toxémie, dans le domaine de la médecine naturiste ou hygiéniste, est un terme utilisé dès la fin du  par le  John H. Tilden (1851-1940), et sur lequel il a basé toute sa théorie de la maladie/santé, exposée dans son œuvre maîtresse, un petit livre intitulé , .

Description 
Tilden était obsédé par la recherche des causes de la maladie. Pour lui, la médecine ne fait que définir les maladies par leurs symptômes, mais pas par leurs causes. Elle ne s'attache qu'à supprimer les symptômes ; ayant fait cela, elle déclare la maladie comme « guérie ». 

Tilden considère que la maladie a pour origine l'accumulation de toxines dans l'organisme, l'apparition de symptômes morbides n'étant que la conséquence ultime de cette « intoxination » excessive.
La production de déchets toxiques est un phénomène naturel résultant des différentes fonctions métaboliques. Dans des conditions idéales, ces toxines sont éliminées par nos organes émonctoires (peau, poumons, foie, reins, intestins). Tant que l'apport de toxines reste dans les limites des capacités de ces organes, nous faisons l'expérience d'un bon état de santé.

Selon Tilden, divers facteurs (autant physiques , que psychologiques  ou émotionnels) conduisent à une perte de la capacité d'élimination de l'organisme, et en conséquence à l'accumulation de toxines. Celles-ci, en perturbant de plus en plus les fonctions organiques, conduisent à l'apparition de symptômes de maladie.

Tilden recommande donc une modification profonde du mode de vie, seule susceptible selon lui de résorber l'accumulation des toxines et, par conséquent, de retrouver de bonnes conditions de santé.

Tilden a proposé dès le  une vision globale de la maladie et de la santé qui est aujourd'hui à la base de la philosophie de la médecine dite « holistique ».

Médecine non conventionnelle